Libres y locos puede designar a:
Libres y locos, álbum de El Gran Silencio de 1998.
Libres y Lokos, barra del club de futbol Tigres UANL.